W Polsce
 Grzybno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Grzybno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław 
 Grzybno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Grzybno – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa 
 Grzybno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica 
 Grzybno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice
 Grzybno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Grzybno – kolonia wsi Różańsko w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno
 Grzybno – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

 Grzybno – gromada

 Jeziora
 Grzybno – jezioro w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Grzybno – jezioro w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Santok
 Grzybno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie
 Grzybno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino

 Inne
 Grzybno – nieistniejąca miejscowość, w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Przypisy